Uranus (altgr. οὐρανός ouranós „Himmel“) steht für:

 Uranus (Planet), der 7. Planet des Sonnensystems
 Uranos, in der griechischen Mythologie der Himmel in Göttergestalt
 Uranus (Film), ein Film von Claude Berri
 Uranus (Schiff)
 Magirus-Deutz Uranus, deutsche Lastwagenmodelle von 1955 bis 1964
 Grube Uranus, ein ehemaliges Erz-Bergwerk bei Kleinrückerswalde, Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 das Synonym Grube Uranus für die Grube Georg Forster des Bensberger Erzreviers, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Uranus-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Operation Uranus, eine militärische Gegenoffensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 Uranius